Абха́́зька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь регіону Грузії Абхазія.

 Абхазька вулиця — вулиця в Дніпрі
 Абхазька вулиця — вулиця в Донецьку
 Абхазька вулиця — вулиця в Кривому Розі
 Абхазька вулиця — вулиця у Львові

Вулиці в Україні